Canzona (lub kancona) może oznaczać:
 canzona – utwór liryczny 
 canzona – forma muzyczna